Быльчино — деревня в Валдайском районе Новгородской области России. Входит в состав Любницкого сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части региона, в зоне хвойно-широколиственных лесов, у реки Лососенка.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Лесные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Валдайского района